

Sporters

Tennis 
 John Benson (tennisser) (1959), Amerikaans tennisser

Voetbal 
 John Benson (Schots voetballer) (1942-2010), Schots voetballer
 John Benson (Ghanees voetballer) (1991), Ghanees voetballer die onder meer in Qatar heeft gespeeld

Autosport 
 Johnny Benson sr. (coureur) (1937), Amerikaans coureur in de NASCAR
 Johnny Benson jr. (coureur) (1963), Amerikaans coureur in de NASCAR

Kunstenaars en ambachtslieden 
 John Benson (klokkenmaker) (?-1790), Engels klokkenmaker
 John Benson (architect) (1812-1874), Iers architect
 John Benson (kunstenaar) (1939), Amerikaans kalligrafeur en steenetser

Muziekuitgevers 
 John Benson sr. (muziekuitgever), Amerikaans gospelmuziekuitgever, opgenomen in de Gospel Hall of Fame (1982)
 John Benson jr. (muziekuitgever), Amerikaans gospelmuziekuitgever, opgenomen in de Gospel Hall of Fame (1981)
 John Benson III (muziekuitgever), Amerikaans gospelmuziekuitgever, opgenomen in de Gospel Hall of Fame (2006)

Overig 
 John Benson (uitgever) (?-1667), uitgever van werk van onder meer Shakespeare
 John Benson (omroeper) (1928-1995), Brits televisieomroeper en acteur
 John Benson (politicus uit Minnesota) (1943), Amerikaans politicus, lid van het huis van afgevaardigden van Minnesota